Plaats in Indonesië
 Menanggal (Gayungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java
 Menanggal (Mojosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java